Il doppio femminile di tennis ai XVIII Giochi asiatici si è giocato al Jakabaring Sport City di Palembang, in Indonesia, dal 19 al 25 agosto 2018.

Luksika Kumkhum e Tamarine Tanasugarn erano le detentrici del titolo, ma Tanasugarn si è ritirata nel 2016, mentre Kumkhum ha scelto di concorrere solo nel singolare.

Xu Yifan e Yang Zhaoxuan hanno vinto la medaglia d'oro battendo in finale Chan Hao-ching e Latisha Chan col punteggio di 6-2, 1-6, [11-9].

Gozal Ainitdinova, Anna Danilina, Miyu Katō e Makoto Ninomiya hanno vinto la medaglia di bronzo.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Chan Hao-ching / Latisha Chan (finale, argento)
  Xu Yifan / Yang Zhaoxuan (campionesse, oro)
  Miyu Katō / Makoto Ninomiya (semifinale, bronzo)
  Duan Yingying / Wang Yafan (quarti di finale)

  Ankita Raina / Prarthana Thombare (secondo turno)
  Beatrice Gumulya / Jessy Rompies (primo turno)
  Han Na-lae / Kim Na-ri (quarti di finale)
  Nicha Lertpitaksinchai / Peangtarn Plipuech (quarti di finale)

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

Tennis ai XVIII Giochi asiatici